Amerikai Egyesült Államok
Parkton (Észak-Karolina)
Parkton (Maryland)
Parkton (Minnesota)